El nombre Carlos Galván se refiere a tres personas:

 Carlos Galván (1940-2014), bandoneonista y compositor argentino de tangos.
 Carlos Galván (1974-), futbolista argentino.
 Carlos Galván (1974-), fotógrafo mexicano.